Alting (plaats), buurtschap in de Nederlandse provincie Drenthe
 Parlement van IJsland, ook geschreven als Althing en Alding.

Personen:
 Jacob Alting, Nederlandse filoloog en theoloog
 George August Alexander Alting von Geusau, Nederlandse militair en politicus.
 Johann Heinrich Alting, Duitse theoloog
 Johan Alting sr., Nederlandse schulte
 Johannes Hendrik Carpentier Alting, Nederlandse jurist
 Menso Alting, Nederlandse predikant en kerkhervormer
 Ron Alting, Amerikaanse Senaatslid
 Rudolf Alting, Nederlandse schulte
 Willem Alting (gouverneur-generaal), Nederlands gouverneur-generaal van Nederlands-Indië
 Willem Alting (schulte), Nederlandse schulte